Mykolaïvka – città dell'Ucraina nell'oblast' di Dnipropetrovs'k
Mykolaïvka – città dell'Ucraina nell'oblast' di Donec'k
Mykolaïvka – città dell'Ucraina nell'oblast' di Odessa